IAF est un sigle qui peut faire référence à :

 International Astronautical Federation (en français, Fédération internationale d'astronautique), basée à Paris ;
 Indian Air Force, l'armée de l'air indienne ;
  Israeli Air Force, l'armée de l'air israélienne ;
 Inter-American Foundation (en français, Fondation interaméricaine), une fondation américaine d'aide aux pays d'Amérique latine et des Caraïbes ;
 Integrated Architecture Framework, un framework d'architecture d’entreprise créé par Capgemini, couvrant l'entreprise, l'information, les systèmes d'information et l'infrastructure technologique ;
 inégalité des accroissements finis, en mathématiques ;
 , une association créée aux USA en 1994 et désormais globale, dédiée au  ;
  ;
 insuffisance d'autofinancement, une manque de capacité d'autofinancement ;
 Institut des actuaires français.